Hachisuka se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Masauyi Hachisuka
 Masauji Hachisuka